Repubblica Slovacca può riferirsi a:

Slovacchia – Stato indipendente nato nel 1993 a seguito dello scioglimento della Cecoslovacchia
Repubblica Slovacca – Stato satellite della Germania nazista esistito dal 1939 al 1945
Repubblica Socialista Slovacca – nome ufficiale della Slovacchia dal 1969 al 1990 come parte della Repubblica Socialista Cecoslovacca
Repubblica Slovacca – Stato federato della Repubblica Federale Ceca e Slovacca dal 1990 al 1992, quando divenne uno Stato indipendente
 Repubblica Sovietica Slovacca – Stato socialista sorto su parte della Slovacchia nell'estate del 1919

Pagine correlate 
 Slovacco